La  o en menores ocasiones el  es un título informal en la industria del entretenimiento surcoreana. Se refiere a "una celebridad joven (mujer u hombre) a finales de la adolescencia e inicios de los veinte años ... que es linda(o), brillante e inocente".

Personas asociadas con el título

Hermana pequeña de la nación 

 Im Ye-jin (nacida en 1960), actriz
Jang Na Ra (nacida en 1981), actriz y cantante
 Moon Geun-young (nacida en 1987), actriz y modelo
 Park Bo-young (nacida en 1990), actriz
 Park Shin-hye (nacida en 1990), actriz y cantante
 Yuna Kim (nacida en 1990), patinadora
 Ahn So-hee (nacida en 1992), actriz y cantante
IU (nacida en 1993), cantautora y actriz
 Son Yeon-jae (nacida en 1994), gimnasta
Lee Hye-ri (nacida en 1994), actriz y cantante
 Kim So-hyun (nacida en 1999), actriz
Kim Yoo-jung (nacida en 1999), actriz
Kim Sae-ron (nacida en 2000), actriz

Hermano pequeño de la nación 

 Ji Hyun-woo (nacido en 1984), actor
 Lee Seung-gi (nacido en 1987), cantante, actor y presentador
 Park Bo-gum (nacido en 1993), actor
 Yoo Seung-ho (nacido en 1993), actor
 Yeo Jin-goo (nacido en 1997), actor

Otros usos 

 People's Little Sister (coreano: 국민 여동생) es una canción del grupo de chicas surcoreano Sonamoo de su primer extended play, Déjà Vu.

Referencias 

Cultura de Corea del Sur